Le mot Boing peut désigner : 

 Boing, une chaîne de télévision italienne.
 Boing, une chaîne de télévision française.
 Boing, une chaîne de télévision espagnole.
 Boing Boing, un organisme de publication, d'abord créé comme magazine transformé ensuite en Blog collaboratif.
 Boing Boing !!, un manga à tendance ecchi d'Hidemaru
 Boing Boing Bart !, le cinquième album de la série de bande dessinée Les Simpson.
 Boing ! Boing ! Bunk !, le neuvième album de la série de bande dessinée Kid Paddle.
 Barry et Boing, une série de bandes dessinées de Mario Capaldi publiées dans la revue Les rois de l'exploit dans les numéros 6 à 15.
 Gerald McBoing-Boing, un court métrage d'animation sorti en 1950.
 Gérald McBoing-Boing, une série télévisée d'animation canadienne